La Bruyère (België), Belgische gemeente

La Bruyère (Haute-Saône)
ook:
 Bruyères, Vosges
 Saint-Pierre-la-Bruyère, Orne
 gemeenten met de naam Labruyère (doorverwijspagina)
personen
 Cornelia Labruyère
 Jean de La Bruyère